Сан Хуан дел Естадо има више значења:

 Општина Сан Хуан дел Естадо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан дел Естадо (Сан Хуан дел Естадо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику